Världsmästerskapet i bandy för herrar 2018 arrangerades i Kina och Ryssland, A-VM spelades i regionen Chabarovsk (Ryssland) och B-VM i provinsen Heilongjiang (Kina).

Ryssland blev världsmästare efter finalseger mot Sverige.

Arenor

Kvalificerade nationer

A-VM 
Grupp A
  
  
  
  

Grupp B

B-VM  
Grupp A
 
 
  
 
Grupp B
 
 
 
 

Debuterade nationer 
 

Återbud
,  och   deltar ej i 2018 års mästerskap, Ungern tar därmed Kanadas plats i A-VM och Estland Vitrysslands i B-VM:s Grupp A.

Spelartrupper

A-VM

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Slutspel 
De 4 vinnarna av kvartsfinalerna gick till semifinal, medan de 4 förlorarna spelade om plats 5–8.

Slutspelsträd

Kvartsfinaler

Match om sjundeplats

Match om femteplats

Semifinaler

Bronsmatch

Final

Slutställning

B-VM

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Slutspel 
De 4 vinnarna av kvartsfinalerna gick till semifinal, medan de 4 förlorarna spelade om plats 5–8.

Slutspelsträd

Kvartsfinaler

Match om sjundeplats

Match om femteplats

Semifinaler 
Dessa nationer är kvalificerade för minst B-VM grupp A 2019

Bronsmatch

Final 
Vinnande nation är kvalificerad för A-VM 2019

Slutställning

Referenser

Externa länkar

A-VM
A-VM
Samtliga matcher live

B-VM
B-VM

Bandysäsongen 2017/2018
2018
2018 i Ryssland
2018 i Kina
Internationella bandytävlingar i Ryssland
Sportevenemang i Kina
Sport i Chabarovsk
Bandy i Kina